A Western Feud peut désigner :
 A Western Feud, film muet américain réalisé par Milton J. Fahrney, sorti en 1911 ;
 A Western Feud, film muet américain réalisé par Otis Thayer, sorti en 1921.

Voir aussi 
 Western Feuds, film muet américain réalisé par Francis Ford, sorti en 1924
 Western Feud!, court métrage américain de 9 minutes extrait de Son of Roaring Dan (1940) réalisé par Ford Beebe, sorti en 1949